DeAtley steht für:

 DeAtley-Insel, Insel vor der Westküste des Palmerlands, Antarktika
 Wayne DeAtley (* 1958), US-amerikanischer Bobsportler